Кутра́ () — кантон во Франции, находится в регионе Аквитания, департамент Жиронда. Входит в состав округа Либурн.

Код INSEE кантона — 3322. Всего в кантон Кутра входят 12 коммун, из них главной коммуной является Кутра.

Коммуны кантона

См. также 
 Список округов Франции

Кантоны департмента Жиронда